Az Élve eltemetve a Vakáción a Mézga család című magyar rajzfilmsorozat 9. epizódja, melyet a Magyar Televízió mutatott be 1980-ban. A cselekmény szerint Pauláék megszöknek a rendőröktől, s Indiában újra összefut a család, de nemsokára megint belekeverednek egy zűrbe.

Cselekmény 

A rész elején Paula és Kriszta meglógnak a rendőröktől, s egy újságból megtudják, hogy Aladár és Géza Indiába keveredtek, így elindulnak oda. Eközben Gézáékat Indiában egy fakír különböző mutatványokra képezi ki (pl.: szöges ágyra fekvés vagy tű szúrás a fülükbe). Ezalatt Paulát és Krisztát egy indiai magyarul tudó tolmács elviszi Gézáékhoz. Máris egy hotelben pihen egy másik régészkollégával, de kiderül, hogy a pénz, amit kapott Paulától hamis, emiatt letartóztatják, és Paulát és Krisztát is keresik. Közben Pauláék megérkeznek Indiába, és találkoznak Aladárékkal, majd sikeresen megszabadulnak a fakír kezei alól, ám nem sokáig lehetnek boldogok, mert rögtön megérkezik egy rendőrautó, s Máris megmondja nekik, hogy pénzhamisítás miatt az egész család, sőt Pauláék jóvoltából Máris is le van tartóztatva. Ekkor Paula megmondja, hogy ezt a pénzt Steve Huffnagel küldte neki, de ez ront a helyzeten, mert az egyik rendőr megmondja, hogy Hufnágel ellopta az amerikai nép adományát, és dollárnyomdát csinált belőle. Így a rendőrautóval az öt világvándor elindul a börtönbe.

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József, Haui József
 Írta: Romhányi József
 Dramaturg: Lehel Judit
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Zenei rendező: Pethő Zsolt
 Operatőr: Pethes Zsolt, Polyák Sándor
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Hangasszisztens: Zsebényi Béla
 Vágó: Hap Magda
 Vágóasszisztens: Halla Erzsébet
 Tervezte: Haui József, Kricskovics Zsuzsa
 Háttér: Neuberger Gizella
 Rajzolták: Katona János, Lőrincz László, Solymosi Ágnes, Szuttor Gabriella
 Színes technika: Kun Irén
 Felvételvezető: Kő Edit
 Gyártásvezető: Marsovszky Emőke
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Mézga Géza: Harkányi Endre
 Mézgáné Rezovits Paula: Győri Ilona
 Mézga Kriszta: Földessy Margit
 Mézga Aladár: Geszti Péter
 Dr. Máris (Ottokár): Bárdy György
 Mesélő: Gálvölgyi János
 Johnny járőr: Márton András
 Bill járőr: Szatmári István
 Dzsagudar: Velenczey István
 Raicsur, Dzsagudar segítője: Körmendi János
 Indiai sajtófőnök: Surányi Imre
 Amerikai professzor: Szoó György
 Rendőrfőnök: Benkóczy Zoltán
 Felügyelő: Mécs Károly
 Rendőrfőnök szőke embere: Bárány Frigyes
 Magyarországon tanult indiai fiatalember: Timár Béla

Jegyzetek

Források 

Mézga család (3. évad)